Boulogne steht für: 

 Grafschaft Boulogne, eine Grafschaft

folgende Flüsse in Frankreich:

 Boulogne (Fluss), Nebenfluss des Acheneau
 Petite Boulogne, Nebenfluss der Vie

folgende geografischen Objekte in Frankreich:
 Boulogne (Vendée), Gemeinde im Département Vendée
 Boulogne-Billancourt (früher Boulogne-sur-Seine), Gemeinde im Département Hauts-de-Seine
 Boulogne-la-Grasse, Gemeinde im Département Oise
 Boulogne-sur-Gesse, Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Boulogne-sur-Helpe, Gemeinde im Département Nord
 Boulogne-sur-Mer, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Bois de Boulogne, Wald und Park bei Paris

Verwaltungsgebiete in Frankreich:
 Arrondissement Boulogne-Billancourt im Département Hauts-de-Seine
 Arrondissement Boulogne-sur-Mer im Département Pas-de-Calais

Boulogne ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Eustach II. (Boulogne) (um 1020–1085), Graf von Boulogne 
 Eustach III. (Boulogne) (vor 1060–nach 1125), Graf von Boulogne und von Lens 
 Eustach IV. (Boulogne) (um 1130–1153), Graf von Boulogne 
 Etienne-Antoine Boulogne (1747–1825), französischer Geistlicher, Bischof von Troyes 
 Georges Boulogne (1917–1999), französischer Fußballtrainer und -funktionär
 Guy de Boulogne (1313–1373), Erzbischof von Lyon und Kardinal
 Isabelle Boulogne (* 1971), französische Kanutin
 Jacques Boulogne (* 1945), französischer Gräzist
 Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges (1745–1799), französischer Violinist, Komponist und Dirigent
 Lambert von Boulogne († 1054), Graf von Lens und von Aumale, siehe Lambert von Lens 
 Mathilda von Boulogne (1105–1152), Gräfin von Boulogne und durch Heirat später Königin von England
 Mathilde von Boulogne († 1259), französische Adlige, Königin von Portugal
 Valentin de Boulogne (1591–1632), französischer Maler

Siehe auch:
 Boulogne (Adelsgeschlecht)
 Bologne (Begriffsklärung)
 Bologna (Begriffsklärung)